

Sigle 
 Partîya Karkerén Kurdîstan – Partito dei Lavoratori del Kurdistan, partito politico curdo

Codici 
 PKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pakokku (Birmania)